Mrozoodporność (botanika) – zespół mechanizmów i procesów, dzięki którym rośliny mogą przeżyć epizodycznie lub długotrwałe okresy mrozu.
 Mrozoodporność (materiały) – odporność materiału ma cykliczne zamrażanie i odmrażanie.